Ратисбон — латинизированное название города Регенсбург.

Персоналии
 Ратисбон, Альфонс
 Ратисбон, Теодор